O Clube Desportivo Flor Jovem da Calheta (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Flor Jovem, Crioulo de São Vicente: Flor Jovem)  é um clube poliesportivo de Calheta de São Miguel na ilha do Santiago de Cabo Verde. 

Há no clube departamentos que incluem futebol e atletismo.

Foi fundado em 1994 e comemorou seu 10° aniversário em 2004.

O clube venceu o único título no campeonato regional em 2005 e ficou em 6° no grupo A do campeonato nacional.

Recentemente o Flor Jovem terminou em 3° na segunda fase com 7 pontos na temporada de 2014-15 e em 9° nas temporadas de 2015-16 e 2016-17.

Títulos
 Liga Insular do Santiago (Zona Norte): 1
2004/05

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor posição: 6ª (nacional)
Gols totais: 4 (nacional)
Ponto total: 1 (nacional)
Melhores empates totais na temporada: 9 (regional), em 2016
Outros:
Apresentatas na Taça de GAFT: Um, em 2018

Ligações externas
 Flor Jovem da Calheta na Sports Mídia
GD Varandinha na Web Cup

Clubes de futebol de Santiago (Cabo Verde)
São Miguel (concelho de Cabo Verde)
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Primeira Divisão de Santiago Norte
Clubes de futebol fundados em 1994
Fundações em Cabo Verde em 1994